Миргородский — фамилия.

Фамилия 
 Миргородский, Андрей Сергеевич (род. 1961) — заслуженный архитектор Украины.
 Миргородский, Валентин Григорьевич (1929—2000) — советский футболист, тренер.
 Миргородский, Виктор Александрович (род. 1933) — советский и российский военачальник.
 Миргородский, Дмитрий Николаевич (1939—2001) — советский и украинский актёр.
 Миргородский, Максим Викторович (род. 1979) — украинский военный.
 Миргородский, Николай Дмитриевич (1909—1987) — советский промышленный и государственный деятель.
 Миргородский, Сергей Николаевич (род. 1935) — советский архитектор, главный архитектор УССР в 1980-е годы.
 Миргородский, Юрий Тихонович (род. 1962) — советский и украинский футболист и мини-футболист.

Топоним 
 Миргородский — хутор в Кашарском районе Ростовской области России.

См. также 
 Миргородская — минеральная вода, источник открыт в Миргороде в 1912 году.
 Миргородская улица
 Миргородский район